Live in Cleveland 87 es un álbum en vivo de la banda de thrash metal estadounidense Megadeth que fue grabado de una presentación de la banda en Cleveland durante su Wake Up Dead Tour en 1987. Es el único material en vivo en formato CD que fue grabado con la formación original (Dave Mustaine/Chris Poland/David Ellefson/Gar Samuelson).

Este disco a pesar de ser de una grabación de 1987 fue lanzado en el 2011 por el 25 aniversario del álbum Peace Sells... But Who's Buying?.

Lista de canciones

Integrantes 
 Dave Mustaine - guitarra, voz
 Chris Poland - guitarra
 David Ellefson - bajo
 Gar Samuelson - batería

Álbumes de Megadeth
Álbumes en vivo de 2011
Álbumes de Capitol Records
Álbumes de heavy metal
Álbumes en inglés